Jorge Godoy puede referirse a:

Jorge Godoy (militar): un militar argentino.
Jorge Godoy (deportista): un deportista argentino.
Jorge Godoy Godoy: exministro de Trabajo y Previsión Social chileno.